Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2002 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 24–26 stycznia w niemieckim Schonach, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2002.

W ramach mistrzostw rozegrano dwie konkurencje – indywidualne i drużynowe zawody mężczyzn na skoczni Langenwaldschanze. O tytuł mistrza świata juniorów w skokach narciarskich mężczyźni rywalizowali po raz dwudziesty czwarty. Konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich przeprowadzono na terenie Niemiec po raz trzeci w historii. Wcześniej zawody tej rangi zostały rozegrane w 1981 roku również w Schonach i w 1991 roku w Reit im Winkl.

Przebieg zawodów 
Konkurs drużynowy rozegrano 24 stycznia. Wzięło w nim udział 14 reprezentacji narodowych (Na liście startowej było 15 reprezentacji jednak ostateczniej w rywalizacji nie wzięła udziału reprezentacja Włoch). W zawodach zwyciężyła reprezentacja Finlandii, która wystartowała w składzie: Janne Happonen, Harri Olli, Arttu Lappi i Akseli Kokkonen. Wicemistrzostwo świata zdobyła reprezentancja Austrii w składzie: Balthasar Schneider, Christoph Strickner, Christian Nagiller i Manuel Fettner. Brązowe medale zdobyli natomiast Słoweńcy w składzie: Bine Zupan, Zvonko Kordež, Rok Benkovič i Jaka Oblak.

Zawody indywidualne odbyły się dwa dni po drużynowych. Wystartowało w nich 65 skoczków z 19 krajów. Triumfował w nich reprezentant finlandii – Janne Happonen, drugi był Japończyk Daiki Itō, a brązowy medal wywalczył kolejny Fin Kalle Keituri.

Wyniki

Konkurs drużynowy (24.01.2002)

Konkurs indywidualny (26.01.2002)

Przypisy

Bibliografia 
 

2002
2002 w sportach zimowych